Ортигоса ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ортигоса, Габриэла (род. 1962) — мексиканская писательница и сценаристка.
 Ортигоса, Нестор (род. 1984) — парагвайский футболист аргентинского происхождения, полузащитник клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» и сборной Парагвая.
 Ортигоса, Хосе (род. 1987) — парагвайский футболист.

Топонимы 
 Ортигоса-де-Камерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Ортигоса-де-Пестаньо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ортигоса-дель-Монте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.